Aero A-34 Kos, een Tsjechoslowaaks vliegtuigje
 Een verkeersweg:
A34 (Duitsland), zie Bundesautobahn 34
A34 (Frankrijk)
A34 (Groot-Brittannië)
A34 (Noord-Ierland)
A34 (Portugal)
A-34 (Spanje)